Ryn ist
 Gmina Ryn, eine Stadt- und Landgemeinde im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ryn, eine Stadt in Masuren, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Rhein, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Ryn (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Rhein, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Ryn (Sompolno), Dorf im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 die Ryn-Wüste in Südrussland und Kasachstan

Ryn ist der Familienname folgender Personen:
 Ashley Van Ryn (* 1986), US-amerikanische Handball- und Beachhandballspielerin
 Ben Van Ryn (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler
 Claes G. Ryn, schwedischer Politikwissenschaftler
 Ethan Van der Ryn (* 1962), US-amerikanischer Tontechniker
 John Van Ryn (1905–1999), US-amerikanischer Tennisspieler
 Marjorie Van Ryn (1908–1999) US-amerikanische Tennisspielerin
 Mike Van Ryn (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Sim Van der Ryn (* 1935) US-amerikanischer Architekt